Olaszország
Fagnano Alto, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Fagnano Castello, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
Fagnano Olona, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében